Bouabré est un patronyme porté notamment par :

 Frédéric Bruly Bouabré (1923-2014), artiste ivoirien ;
 Paul Antoine Bohoun Bouabré (1957-2012), homme politique ivoirien.

Patronyme africain